Witzleben steht für:
 Witzleben (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Witzleben (Adelsgeschlecht), thüringisches Uradelsgeschlecht

Witzleben ist der Name folgender Orte:
 Witzleben (Thüringen), Gemeinde in Thüringen, Deutschland
 Berlin-Witzleben, Ortslage in Berlin
 Liszkowo (ehemals Witzleben im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen, siehe Łobżenica